Plusieurs lois du Congrès des États-Unis portent le titre de Coinage Act :
 Coinage Act of 1792 ;
 Coinage Act of 1834 ;
 Coinage Act of 1837 ;
 Coinage Act of 1849 ;
 Coinage Act of 1853 ;
 Coinage Act of 1857 ;
 Coinage Act of 1864 ;
 Coinage Act of 1873 ;
 Coinage Act of 1965.

Homonymie
Loi relative à l'économie et aux finances